Гран-прі Угорщини 2013 року (офіційно XXVIII Magyar Nagydij) — перегони, етап чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 28 липня 2013 року на Хунгароринзі, Будапешт, Угорщина. Це були десяті перегони чемпіонату 2013 Формули-1.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Посилання

Результат перегонів 
Огляд перегонів  на сайті f1news.ru 

Гран-прі Угорщини
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Серпень 2013
2013 в угорському спорті